Кюк-Тульза́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 36 км на схід від Тулузи, 50 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 380 осіб у працездатному віці (15-64 років) 302 були активні, 78 — неактивні (показник активності 79,5%, у 1999 році було 70,8%). З 302 активних працювало 277 осіб (149 чоловіків та 128 жінок), безробітних було 25 (12 чоловіків та 13 жінок). Серед 78 неактивних 28 осіб було учнями чи студентами, 27 — пенсіонерами, 23 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 260 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 683,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кюк-Тульза на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн